Président du Sénat peut faire référence à :
 Président du Sénat belge
 Président du Sénat du Canada
 Président du Sénat de la République de Colombie
 Président du Sénat espagnol
 Président pro tempore du Sénat des États-Unis
 Président ex officio du Sénat des États-Unis, fonction, principalement honorifique, du vice-président des États-Unis
 Président du Sénat français
 Historique des présidents du Sénat français
 Le président du Seanad Éireann  est appelé Cathaoirleach.
 Président du Sénat de la République italienne